Tarim (rivier), een rivier in de Volksrepubliek China
 Tarim (Jemen), een stad in Jemen